František Sedláček – allenatore di calcio e calciatore cecoslovacco naturalizzato ungherese
 Franz Sedlacek – allenatore di calcio e calciatore austriaco
 Jakub Sedláček – hockeista su ghiaccio ceco
 Josef Sedláček (1893-1985) – calciatore cecoslovacco
 Josef Sedláček (1912-1985) – calciatore cecoslovacco
 Tomáš Sedláček – calciatore ceco
 Jakub Sedláček – calciatore slovacco